Jacques Rousseau (1630-1693), artiste français.
 Jacques Rousseau (1905-1970), botaniste canadien.
 Jacques Rousseau (c. 1925-2009), céiste français.
 Jacques Rousseau (1933-), footballeur français.
 Jacques Rousseau (1951-), athlète français.

Voir aussi :
 Jacques Des Rousseaux (ca. 1600-1638), peintre et graveur néerlandais.